Пантев може да се отнася за:
 Андрей Пантев (р. 1939), български историк
 Атанас Пантев (?-1943), български офицер